Het wereldkampioenschap superbike van Magny-Cours 2011 was de twaalfde ronde van het wereldkampioenschap superbike en de elfde ronde van het wereldkampioenschap Supersport 2011. De races werden verreden op 2 oktober 2011 op het Circuit Magny-Cours nabij Magny-Cours, Frankrijk.

Carlos Checa werd gekroond tot kampioen in de superbike-klasse met een overwinning in de eerste race van het weekend, wat genoeg was om zijn laatste concurrent Marco Melandri voor te kunnen blijven. Chaz Davies werd gekroond tot kampioen in de Supersport-klasse met een zesde plaats in de race, wat genoeg was om zijn laatste concurrenten Fabien Foret en David Salom voor te kunnen blijven.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2011
Magny-Cours